США на летних Олимпийских играх 1904 были представлены примерно 530 спортсменами во всех 16 видах спорта. Страна заняла первое место в общекомандном зачёте.

Результаты некоторых спортсменов в лёгкой атлетике, теннисе и фехтовании, выделенных курсивом, причислены смешанной команде.

Медалисты

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Академическая гребля 

Курсивом показаны рулевые.

Бокс

Борьба

Велоспорт

Водные виды спорта

Плавание

Прыжки в воду

Гольф

Лакросс 

 Состав команды
 А. Х. Венн
 Вудс
 Гибсон
 Дж. У. Даулинг
 Патрик Гроган
 Мёрфи
 Джордж Пассмур
 Уильям Пассмур
 Петридж
 Росс
 Салливан
 Роберт Хантер
 Соревнование

Лёгкая атлетика

Перетягивание каната

Рокки

Спортивная гимнастика

Стрельба из лука 

 Мужчины

 Женщины

Теннис

Тяжёлая атлетика

Фехтование 

В этих соревнованиях индивидуальные результаты Альбертсона Ван Зо Поста и Чарльза Тэтхема причисляются Кубе, а командные — США.

Футбол 

 Составы команд

1 команда

2 команда

 Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК
 Результаты Игр
 Официальный протокол игр
 

Страны на летних Олимпийских играх 1904 года
Спорт в США в 1904 году